Космодамианский — фамилия; имеет женскую форму Космодамианская.
 Космодамианский, Александр Сергеевич (1923—2004) — советский учёный в области механики деформированного твердого тела, член-корреспондент АН СССР.
 Космодамианский, Иван Иванович (1869—?) — ветеринар, депутат Государственной думы II созыва от Уральской области.
 См. также 
 Космодамианский переулок — название нескольких улиц в дореволюционной Москве.
 Космодемьянский